Kalicilik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kalicilik, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Kalicilik, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar